

Toponyme

Canada 
 Royston, une communauté de Colombie-Britannique.

États-Unis 

 Royston est une ville de Géorgie.
 Royston est une ville fantôme du Texas.

Royaume-Uni 

 Royston est un district de Glasgow.
 Royston est un village du Hertfordshire.
 Royston est un village du Yorkshire du Sud.

Personnes 

 Royston Drenthe (né en 1987) est un footballeur néerlandais.
 Royston Langdon (né en 1972) est un musicien britannique.
 Royston Tan (né en 1976) est un réalisateur singapourien.

Homonymie de toponyme